То́мми Бэнкс ():
 Бэнкс, Томми (политик) (1936—2018) — канадский политик и музыкант.
 Бэнкс, Томми (футболист) (род. 1929) — английский футболист.